Hidetoshi Nishijima ist der Name folgender Personen:

* Hidetoshi Nishijima (Politiker) (* 1948), japanischer Politiker
 Hidetoshi Nishijima (Schauspieler) (* 1971), japanischer Schauspieler